Indigo – polska grupa muzyczna
 Indigo – nazwa kodowa Windows Communication Foundation – następnej generacji usług sieciowych